Гарнич — славянская фамилия.
 Гарнич, Николай Фёдорович (1901—1961) —  советский военачальник и военный историк, генерал-майор.